

Musica 
 Trampoline – album di Joe Henry del 1996
 Trampoline – album dei Mavericks del 1998
 Trampoline – album dei Confusions del 2002
 Trampoline – album degli Steel Train del 2007
 Trampoline – singolo di Tinie Tempah del 2013
 Trampoline – singolo dei Kero Kero Bonito del 2016
 Trampoline – singolo degli Shaed del 2018

Sport 
 Trampoline – cavallo

Videogiochi 
 Trampoline – videogioco del 1978

Pagine correlate 
 Trampolino